

Прері-дю-Шин — місто, штат Вісконсин
 Прері-дю-Шин — місто, штат Вісконсин